Барио ла Куеста има више значења:

 Барио ла Куеста (Хилозинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио ла Куеста (Сонакатлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику